LEN Euro Cup svoje dvadeset i sedmo izdanje ima u sezoni 2018./19. 
Natjecanje je osvojio francuski klub "CN Marseille".

Sustav natjecanja  
Natjecanje se odigrava u dva kvalifikacijska kruga te potom na ispadanje. U kvalifikacijskim krugovima su formirane skupine koje se odigravaju kao jednokružna liga na turnirima koji se odigravaju na jednom terenu. 
U prvom krugu kvalifikacija 15 klubova je podijeljeno u četiri skupine s tri, odnosno četiri kluba, te iz svake skupine dva prvoplasirana kluba prolaze u sljedeću rundu kvalifikacija. 
U drugom krugu kvalifikacija osam klubova je raspoređeno u dvije skupine po četiri, a prve dvije momčadi prolaze u četvrtzavršnicu. 
Četvrtzavršnica - ulaze četiri momčadi iz 2. kruga kvalifikacija i četiri momčadi eliminirane iz 3. kruga kvalifikacija za Ligu prvaka. 
Četvrtzavršnica, poluzavršnica i završnica se igraju na dvije utakmice (domaća i gostujuća za svaki klub). 
Natjecanje je započelo 28. rujna 2019., a završilo uzvratnim susretom završnice p, odigranim 13. travnja 2019. godine.

Sudionici 
 
  - uključuju se u četvrzavršnici, eliminirani nakon 3. kruga kvalifikacija Lige prvaka

Rezultati i ljestvice

1. krug kvalifikacija 
 - prošli u 2. krug kvalifikacija 
Igrano od 28. do 30. rujna 2018. godine.

2. krug kvalifikacija 
 - prošli u četvrtzavršnicu 
Igrano od 12. do 14. listopada 2018. godine.

Dio na ispadanje

Četvrtzavršnica 
Prve utakmice igrane 21. studenog, a uzvrati 5. prosinca 2018. godine.

Poluzavršnica 
Prve utakmice igrane 23. siječnja, a uzvrati 27. veljače 2019. godine.

Završnica 
Igrano 30. ožujka i 13. travnja 2019. godine.

Unutrašnje poveznice  
 Liga prvaka 2018./19.

Vanjske poveznice 
 len.eu - službene stranice LEN-a 
 len.eu, LEN Euro Cup 2018./19.

Izvori 
 
 len.eu, water polo - competitions for club, pristupljeno 29. travnja 2019. 
 microplustiming.com, LEN Euro Cup 2018./19. - rezultati, pristupljeno 29. travnja 2019. 
 microplustiming.com, LEN Euro Cup 2018./19. - poredak, pristupljeno 29. travnja 2019. 
  

2018-19